Vízfolyás
 Berek-patak, vagy másik nevén Tarjánka-patak, a Domoszlói-patak mellékvízfolyása Heves megyében, a Mátrában, Magyarországon
 Berek-patak, a Zala mellékvízfolyása Zala megyében, Magyarországon
 Berek-patak, a Cserta mellékvízfolyása Zala megyében, Magyarországon